Seit 1896 wurden bei 29 Olympischen Sommerspielen Medaillen vergeben.
Die ersten Olympischen Sommerspiele fanden 1896 in Athen statt. Die 29. Austragung erfolgte 2021 in Tokio. Trotz der Verschiebung durch die COVID-19-Pandemie um ein Jahr bleibt als offizielle Zählung „2020“ erhalten.

Der bisher erfolgreichste Teilnehmer bei Olympischen Sommerspielen ist mit weitem Abstand der US-amerikanische Schwimmer Michael Phelps. Phelps hält außerdem den Rekord für die meisten gewonnenen Goldmedaillen bei einer einzigen Austragung. 2008 bei den Spielen in Peking errang er acht Olympiasiege in Einzel- und Staffelwettbewerben und verbesserte den Rekord seines Landsmanns Mark Spitz, der 1972 in München sieben Siege im Schwimmen vorzuweisen hat. Die erfolgreichsten Athleten in einer Einzeldisziplin sind die US-Amerikaner Al Oerter (Olympiasieger im Diskuswurf 1956, 1960, 1964 und 1968), Carl Lewis (Olympiasieger im Weitsprung 1984, 1988, 1992 und 1996) und Phelps (Olympiasieger über 200 m Lagen 2004, 2008, 2012 und 2016). Die Japanerin Kaori Ichō gewann ebenfalls viermal in Folge Gold im Ringen – 2004, 2008 und 2012 im Mittelgewicht (bis 63 kg), 2016 siegte sie in der neugeschaffenen Gewichtsklasse Weltergewicht (bis 58 kg). Der dänische Segler Paul Elvstrøm siegte 1948, 1952, 1956 und 1960 in den jeweiligen Einmannbooten (Firefly und Finn-Dinghy).
Die längste Siegesserie gelang dem ungarischen Fechter Aladár Gerevich, der sechsmal in Folge Olympiasieger im Mannschaftssäbelfechten wurde (1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1960), gefolgt von seinem Mannschaftskollegen Pál Kovács mit fünf Siegen in Folge (1936, 1948, 1952, 1956, 1960).

Ewige Bestenliste (ab vier Goldmedaillen) 
Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl an gewonnenen Silber- und Bronzemedaillen (nicht berücksichtigt wurden errungene Medaillen bei den nicht offiziell anerkannten Olympischen Zwischenspielen 1906 in Athen). Mehrere Athleten mit identischer Medaillenanzahl werden alphabetisch geordnet.

Erfolgreichste Sommersportler bei Olympischen Spielen eines Jahres (ab vier Goldmedaillen)

Erfolgreichste Sommerolympioniken aus dem deutschsprachigen Raum

Deutschland 

Überblick über die erfolgreichsten deutschen Sommerolympioniken (ab drei Goldmedaillen).

Österreich 

Überblick über die erfolgreichsten österreichischen Sommerolympioniken (ab zwei Goldmedaillen). Nicht berücksichtigt wurden errungene Medaillen bei den nicht offiziell anerkannten Olympischen Zwischenspielen 1906 in Athen.

Schweiz 

Überblick über die erfolgreichsten Schweizer Sommerolympioniken (ab zwei Goldmedaillen). Nicht berücksichtigt wurden errungene Medaillen bei den nicht offiziell anerkannten Olympischen Zwischenspielen 1906 in Athen.

Liechtenstein 
Athleten aus Liechtenstein konnten bislang keine Medaille bei Olympischen Sommerspielen gewinnen.

Siehe auch 
 Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Spiele
 Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele
 Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Winterspiele
 Sieger der Nationenwertung bei Olympischen Spielen
 Liste der erfolgreichsten Winterolympioniken
 Liste der aberkannten olympischen Medaillen

Weblinks 
 Offizielle Datenbank zu allen olympischen Medaillengewinnern (englisch)

!
Liste (Olympische Spiele)